Ула — многозначный термин:

 Ула — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик.
 Ула — город и район в провинции Мугла.
 Ула (приток Горькой) — река в Грачёвском районе Ставропольского края.
 Ула (приток Лузы) — река в Республике Коми и Кировской области, приток Лузы.
 Ула (приток Мяркиса) — река в Литве.
 Ула — озеро в Варенском районе Литвы.
 Ула — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Ула — название деревни Вяйке-Ула в уезде Сааремаа, Эстония, до 2017 года.
 Подводные лодки типа «Ула» — серия норвежских дизель-электрических подводных лодок.

См. также 
 Аль-Ула